Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Captain (капитан), ещё один переименован на стапеле:

 HMS Captain — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1678; перестроен в 1708; снова в 1722; превращен в блокшив в 1739; наконец разобран в 1762.
 HMS Captain — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1743; понижен до 64-пушечного в 1760; превращен в грузовой транспорт и переименован в HMS Buffalo в 1777; разобран в 1783.
 HMS Captain — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1787; им командовал Нельсон при Сент-Винсенте; переведен на рейдовую службу в 1809; серьезно поврежден пожаром в 1813; через несколько месяцев разобран.
 HMS Captain — 72-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1783 как HMS Carnatic; переименован в HMS Captain в 1815; разобран в 1825.
 HMS Captain — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1786 как HMS Royal Sovereign; переименован HMS Captain, когда переведен на рейдовую службу в 1825; разобран в 1841.
 HMS Captain планировался как железный винтовой корабль, но переименован и спущен на воду как HMS Agincourt в 1865.
 HMS Captain — башенный броненосец с полным парусным вооружением; спущен на воду в 1869; затонул в шторм у мыса Финистерре в 1870.